Die Divizia A 1994/95 war die insgesamt 55. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga und die dritte der Divizia A als nur noch zweithöchste Fußballliga. FC Selena Bacău, Politehnica Timișoara und Politehnica Iași über die Play-offs stiegen in die Divizia Națională auf.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen direkt in die Divizia Națională auf, während die Zweitplatzierten über die Play-offs ebenfalls aufsteigen konnten. Die jeweils beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die drittklassige Divizia B ab. Die beiden 15. und 16. kämpften in der Relegation gegen die Zweitplatzierten der Divizia B gegen den Abstieg.

Für einen Sieg gab es erstmals drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Play-offs 
Der Zweite bzw. Dritte spielte gegen den 15. und 16. der Divizia Națională um den Aufstieg. Die Spiele fanden in Sfântu Gheorghe und Brașov statt.

|}

Relegation 
Die beiden 15. und 16. trafen auf die Zweitplatzierten der Divizia B. Die Spiele fanden in Buzău, Ploiești, Săcele und Bistrița statt. 

|}

Weblinks 
 Saison 1994/95 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1994/95
1994 95